

Pessoas
Christine Sinclair, futebolista canadense
Clive Sinclair

Localidades
Sinclair (Wyoming)

Outros
Sinclair Research

Desambiguação
Desambiguações de topônimos